Гулф куп 2014. је 22. издање двогодишњег фудбалског такмичења, а одржало се од 13. до 26. новембра у Ријади, Саудијска Арабија. Учествовало је 8 репрезентација из 1 конфедерације (Азија). Турнир се одржао на два стадиона који се налазе у једном граду. Побједник 22. Гулф купа је репрезентација Катара побједивши репрезентацију Саудијске Арабије са резултатом 2:1 у финалу.

Дворане

Тимови и жријеб 
Жријеб је одржан 12. августа 2014. године.
Осам репрезентација је подјељено у 2 групе. Саудијска Арабија (домаћин) је носилац групе А, а Уједињени Арапски Емирати су носилац групе Б, док су остале репрезентације подјељене у двије групе према Фифиној ранг листи.

Први круг 
 Сва времена су по средњoевропском времену

Група А

Група Б

Финални круг 
 Сва времена су по средњoевропском времену

Полуфинале

Утакмица за 3. мјесто

Финале

Побједник

Голови 
5 голова

  Али Мобкхоут

3 гола
  Саид Ал-Рузаики

2 гола

  Абдулазиз Ал-Мукбали
  Али Асадала
  Насер Ал-Шамрани
  Наваф Ал-Абед
  Ахмед Калил

1 гол

  Јасер Касим
  Бадер Ал-Мутава
  Фахад Ал Енези
  Јосеф Насер
  Ахмед Мубарак Ал-Махаијри
  Рид Ибрахим Салех
  Алмахди Али Мукхтар
  Буалем Хухи
  Хасан Ал Хаидос
  Ибрахим Мајид
  Фахад Ал Мувалад
  Салем Ал-Давсари
  Суад Карири

Аутогол

  Абдула Ал Хаза (меч против Саудијске Арабије)
  Мохамед Хусаин (меч против Саудијске Арабије)

Статистика

Награде 
Награде су следеће:

Види још 
 АФК
 Фудбал

Напомене и референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Гулф купа 2014
 Резултати утакмива Гулф купа
 Извјештаји и резултати (ПДФ)

Фудбалска такмичења
Фудбал у Саудијској Арабији
Чланци на ијекавици
Спорт у 2014.